Антуши — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

Расположена на левом берегу реки Утроя (левый приток Великой), в 27 км к юго-западу от центра города Остров  и в 6 км к северу от деревни Дубки. Восточнее, на противоположном берегу Утрои, находится деревня Усово.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 4 человека.

До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Рубиловской волости с центром в д. Дубки.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)